Владимир Фуфачёв: Фуфачёв, Владимир Иосифович (род. 1954) — российский художник.
 Фуфачёв, Владимир Филиппович (1923—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.